

Geografia
Keyes – località degli Stati Uniti in California 
Keyes – comune degli Stati Uniti in Oklahoma

Persone 
Alan Keyes – politico statunitense
Ancel Keys – scienziato statunitense
Daniel Keyes – autore statunitense
Erasmus D. Keyes – uomo d'affari e militare statunitense
Evelyn Keyes – attrice statunitense
Geoffrey Charles Tasker Keyes – militare britannico
Geoffrey Keyes – generale statunitense
Gregory Keyes – scrittore statunitense
Henry W. Keyes – politico statunitense
Marian Keyes – scrittrice irlandese
Nathan Keyes – attore statunitense
Roger Keyes – ammiraglio britannico
Terence Keyes – ufficiale e diplomatico britannico

Altro
Capitano Keyes – personaggio di Halo
Barone Keyes – titolo britannico
Jefferson Keyes – serie televisiva statunitense